Centralia Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Centralia Township du comté de Madison dans l'Illinois.
 Centralia Township du comté de Boone dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships